

Patronyme

 Claude Thélot, (1947-), est un haut fonctionnaire français.
 Jérôme Thélot, (1956 -) est un écrivain, critique littéraire et philologue français.

Homonymie
Homonymie de patronyme